Okręty US Navy o nazwie USS "Reindeer":
 Pierwszy "Reindeer" był kanonierką z okresu wojny secesyjnej, był w służbie w latach 1863-1865.
 Drugi "Reindeer" (YT-115) był holownikiem o napędzie parowym o mocy 450 KM (340 kW), który został zbudowany w 1920.
 Trzeci "Reindeer" (ATA-189), wcześniej ATR-116, był holownikiem, który był w służbie w latach 1944-1947. W rezerwie do 1958.

Reindeer